Bleu ist der Familienname folgender Personen:

 Bunny Bleu (* 1964), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Corbin Bleu (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler, Model, Tänzer und Sänger

bleu ist:
 ein anderes Wort für blassblau, siehe hellblau
 eine Garstufe bei Fleischbraten, siehe Garstufen bei Fleisch
 die Kurzform des Originaltitels des Films Drei Farben: Blau von Krzysztof Kieślowski

Siehe auch:
 Blau (Begriffsklärung)
 Blue
 Escadron bleu